Osoby:
 Nikita Kotin – rosyjski piłkarz
 Wladimir Kotin – radziecki łyżwiarz
 Żozef Kotin – radziecki konstruktor czołgów

Szwajcaria:
 Kotin – franko-prowansalska nazwa gminy Cottens